Фельдмаршал Пхин Чунхаван () – тайский военачальник и исполняющий обязанности премьер-министра Таиланда. Пин был лидером нескольких государственных переворотов, самый известный из которых – Сиамский военный переворот 1947 года. Во время Второй мировой войны он командовал 3-й дивизией армии Пхаяп перед тем, как стать военным губернатором Шанских княжеств, которые Таиланд оккупировал во время Бирманской кампании.

Пин был сыном китайского физика Кая (), который приехал в Сиам из Чаошана, так же, как и отец его жены, Лим Хонг (), который был иммигрантом из Шаньтоу. Его сын Чатичай Чунхаван стал премьер-министром Таиланда, дочь Удомлак вышла замуж за Пхао Сиянонд, генерала тайской полиции. Другая его дочь, Чарен, вступила в брак с  Прамарном Адирексарном, который служил исполняющим обязанности премьер-министра.

Примечания 

Военные Таиланда